Індрехтах (д/н — 741) — король Дал Ріади в Ольстері в 733—741 роках.

Походив головного клану Кенел Габрайн. Син короля Фіаннамайла. Народився до 700 року, коли загинув батько. 733 року після смерті 733 року короля Еохайд III очолив Кенел Габрайн, розділивши королівство з Муїредахом мак Ейнбкеллахом і Дунхадом мак Селбахом, отримавши землі в Ольстері.

Зберіг самоостійність у 736 році, коли Дал Ріада потрапила під зверхність Енгуса I, короля піктів. 739 року після смерті далріадського короля Еогана захопив частину британських володінь, розділивши їх з Аедом мк Еохайдом.

У 741 році Енгус I напав на Індрехтаха, який разом з братом Конайллом зазнав поразки у двох битвах, в останній з яких при Форборосі, брати загинули. Наслідком стало встановлення влади піктського короля в Ольстері.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
королі Дал Ріади